Devillers est un patronyme porté notamment par :

 Arnaud Devillers, prêtre catholique français ;
 Catherine Devillers (1970-), joueuse française de rugby à XV ;
 Charles Joseph Devillers (1724-1810), naturaliste français ;
 Christian Devillers (1946-), architecte urbaniste français ;
 Constance Devillers (1977-), athlète française ;
 Fleur Devillers (1995-), joueuse française de basket-ball ;
 François Devillers (1973-), homme politique belge ;
 Georges Devillers (1780-1839), peintre français ;
 Gilles Devillers (1985-), coureur cycliste belge ;
 Henri Devillers (1914-1942), espion français ;
 Jacques Devillers, arbitre français ;
 Laurence Devillers (1962-), professeure française d'informatique appliquée aux sciences sociales ;
 Léopold Devillers (1830-1910), archiviste et historien belge ;
 Marie Émilie Devillers dite Sirieyx de Villers (1867-1948), femme de lettres française ;
 Renée Devillers (1902-2000), actrice française ;
 Sonia Devillers (1975-), journaliste, chroniqueuse et animatrice de radio française

Voir aussi